Villate kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Villate, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Italien 

 Villate (ort), Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Italienförgreningar